Jan Cornelisz. May, Nederlands zeevaarder, maakte een ontdekkingsreis in 1611-1612
 Jan Jacobsz. May van Schellinkhout, Nederlands zeevaarder, aanwezig op een ontdekkingsreis in 1614
 Jan May (wielrenner), Duits baanwielrenner

zie ook:
 Jan Mayen, eiland genoemd naar Jan Jacobsz. May